Miejscowości w USA:
 Pleasant Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
Gminy w USA:
 Pleasant Lake (ang. Pleasant Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Pleasant Lake (ang. Pleasant Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora